Antióquida () é o nome de vários personagens.

Antiga Grecia 
 Antióquida, filha de Diofante.

Princesas helenísticas 
 Antióquida (mãe de Átalo I), filha de Aqueu, esposa de Átalo, mãe de Átalo I Sóter, rei de Pérgamo.
 Antióquida, filha de Seleuco II Calínico e Laódice, esposa do rei de Sofena Xerxes.
 Antióquida (filha de Antíoco III Magno), filha de Antíoco III Magno e Laódice, esposa do rei da Capadócia Ariarate IV Eusébio, mãe de Estratonice, uma filha desconhecida e Ariarate V Filopátor.
 Antióquida, filha de Antíoco I Theos, rei de Comagena, e Isias, mãe de Aca.

Ver também 
 Antióquida (tribo), tribo de Atenas.

Antioquida